Ein Flammrohr als Bestandteil einer Feuerung oder eines Verbrennungsmotors ist ein Rohr, in dem ein Aerosol oder Gas verbrennt, im Unterschied zum Rauchrohr, das lediglich Abgase ableitet. 

Ein solches Rohr findet sich zum Beispiel als Hosenrohr in der Auspuff-Anlage eines Kraftfahrzeugs, als Bestandteil von Wärmeübertragern von Dampfkesseln, speziell in Flammrohr-Zylinder-, Flammrohr-Röhren-, Flammrohr-Koffer und Flammrohr-Rauchrohrkesseln, und als Bestandteil von Ölbrennern in Ölheizkesseln.

Literatur 
 Wolfgang Beitz, Karl-Heinz Küttner: Dubbel. Taschenbuch für den Maschinenbau, 15. Aufl., Springer, Berlin 1983, S. 591. 
 Franz Oskar Tetzner: Die Dampfkessel. Fünfte verbesserte Auflage, Springer Verlag Heidelberg / Berlin 1914.

Weblinks 
 Industriekesseltechnik für Einsteiger (abgerufen am 10. September 2020)
 Kaltstart von Großwasserraumkesseln (abgerufen am 10. September 2020)
 Direkt holzstaubgefeuerte Gasturbine Einfluss der Luftzufuhr in die Brennkammer auf die thermische Belastung des Flammrohres (abgerufen am 10. September 2020)
 Strömungsfeldmessung im Flammrohr mittels der Particle-Image-Velocimetry (PIV) (abgerufen am 10. September 2020)

Einzelnachweise 

Rohr nach Verwendung
Feuerungstechnik
Wärmeübertrager